Вальтер, Иоганн
 Иоганн Вальтер (1496—1570) — немецкий композитор, поэт, теоретик музыки.
 Иоганн Готфрид Вальтер (1684—1748) — немецкий теоретик музыки, лексикограф, органист и композитор.
 Иоганн Якоб Вальтер (около 1650—1717) — немецкий композитор.